Ши́ловский сельсове́т — сельское поселение и административно-территориальное образование в Калманском районе Алтайского края России. 

Административный центр — село Шилово.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 773 человека, в том числе 377 мужчин и 396 женщин.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Калманского района
Сельские поселения Алтайского края